Aban, oroszországi település
I. Abbán, ókori uralkodó